St. Rose, Saint Rose, Sainte Rose o Sainte-Rose puede referirse a:

Geografía

Canadá 
 Sainte-Rose, una villa de Nuevo Brunswick
 Sainte-Rose-de-Watford, un municipio de Quebec
 Sainte-Rose-du-Nord, un municipio de Quebec
 Sainte-Rose-du-Lac, une villa de Manitoba en Canadá

Estados Unidos 
St. Rose (Luisiana), lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de St. Charles en el estado estadounidense de Luisiana.
Municipio de St. Rose, municipio situado en el condado de Clinton, Illinois.

Francia 
 Sainte-Rose, una comuna francesa del departamento de ultramar francés de Guadalupe
 Sainte-Rose, una comuna francesa del departamento de ultramar francés de La Réunion